Der Animal Tracker ist eine in 2014 eingeführte Open-Source Mobile App, die auf ein Smartphone geladen werden kann. Die App zeigt aktuelle und vergangene Positionen und Bewegungsrouten von Einzeltieren, die mit GPS-Sensoren ausgestattet sind.  Die in der App angebotenen Daten entstammen einem Projekt, das Teil der Citizen-Science-Bewegung  ist. Benutzer können in der App Sichtungen melden und Bilder eines beobachteten Tieres an das zuständige Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie senden.

Entwicklung 
Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie (und sein Vorgänger, das Max-Planck-Institut für Ornithologie) in Radolfzell und Konstanz steht hinter der Entwicklung der 2002 gegründeten ICARUS-Initiative, die von Martin Wikelski geleitet wird.  Der Animal Tracker App basiert auf deren Forschungsdatenbank, Movebank. Die Animal Tracker App wird seit Anfang 2014 kostenlos über die gängige Internet-Vertriebsplattforme angeboten.

Funktionen 
Auf der Eingangsseite der App steht eine interaktive Weltkarte, die auf OpenStreetMap basiert und auf der die aktuelle bzw. zuletzt bekannte Positionen aller erfassten Einzeltiere gezeigt werden. Der Benutzer kann durch Antippen der Karte auf ein bestimmtes Gebiet hin navigieren. Alternativ dazu kann eine Suche durch die Auswahl einer Tierart im Verzeichnis präzisiert werden.

Jedes Tier, das mit der App virtuell beobachtet werden kann, hat eine eigene Profilseite, die allgemeine Informationen enthält und eine aktuelle Zusammenfassung  seiner Bewegungen (Anzahl der Kilometer, Anzahl der bereisten Ländern) wiedergibt. Unter dem Menüpunkt Aktivität werden anhand einer Zeitleiste die Bewegungsrouten des Tieres wahlweise über einen Zeitraum von zwei Wochen oder 12 Monaten nachgezeichnet. Auf jener Profilseite kann der Benutzer Informationen über eine Sichtung im Freitext beschreiben und mit einem Kamerabild dokumentieren. Diese Angaben werden von der App an das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie übermittelt. Außerdem können die Profile von Einzeltieren als Favoriten markiert werden, damit man später auf bestimmte Seiten schneller gelangt.

Ein Teil der Movebank-Forschungsdatenbank ist nicht öffentlich zugänglich, sondern für angemeldeten Wissenschaftler reserviert. In der unten stehenden Tabelle werden alle in der App erfassten Tierarten aufgelistet. Die geschützten Tierarten, deren Bewegungsdaten nicht öffentlich in der App gezeigt werden, sind hier mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Tabelle der in der Animal-Tracker-App aufgezeichneten Tierarten 
(Stand: Februar 2021)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Informationsseite
 Website von Movebank (englisch)
 Planet Wissen-Sendung (SWR) über ICARUS – Tierbeobachtung aus dem Weltraum 

Anwendungssoftware
Wissenschaftskommunikation
Bürgerbeteiligung
Max-Planck-Gesellschaft